Тишкакалькупуль () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Tixcacalcupul c майянского языка можно перевести как: двойной колодец Купуль.  назывался район проживания индейцев майя в доиспанский период, а двойной колодец — это сенот с двумя входами.

Площадь муниципалитета равна 502 км², что составляет 1,26 % от площади штата, а бо́льшая часть расположена на высоте 30 метров над уровнем моря.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Текомом, на востоке с Чичимилой, и на западе с Чикинцонотом, а также на юге граничит с другим штатом Мексики — Кинтана-Роо.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 17 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 66,1 %;
 производство и строительство — 16,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 15,7 %;
 безработные — 1,8 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 75,4 км;
 электрификация: 89,5 %;
 водоснабжение: 99 %;
 водоотведение: 36,1 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить различные достопримечательности:

Археологические: древний город цивилизации майя — Шай-Бей.

Исторические: монумент Хуана Купуля в центральном парке города — одного из предводителей майя, помешавших уничтожению города в 1848 году правительственными войсками, во время войны рас.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана